Барра-ди-Сан-Мигел:

 Барра-ди-Сан-Мигел — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Алагоас
 Барра-ди-Сан-Мигел — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба